Onderdistrict in Indonesië
 Plampang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sumbawa in de provincie West-Nusa Tenggara
Plaats in Indonesië
 Plampang (Paiton), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Plampang (Plampang), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumbawa in de provincie West-Nusa Tenggara